Ringleben ist der Name folgender Orte:

 Ringleben (bei Gebesee), Gemeinde im Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Ringleben (Bad Frankenhausen), Ortsteil der Stadt Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis, Thüringen

Ringleben ist der Familienname von:
 Joachim Ringleben (* 1945), deutscher lutherischer Theologe